Andrew Mellon ist der Name folgender Personen:
* Andrew Mellon (Leichtathlet) (* 1995), irischer Leichtathlet
 Andrew W. Mellon (Andrew William Mellon; 1855–1937), US-amerikanischer Bankier, Politiker und Philanthrop